łoza – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny wierzbowatych

Miejscowości 
 Łoza – wieś w woj. pomorskim, w pow.e sztumskim, w gminie Stary Targ
 Łoza – przysiółek wsi Mostki w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jarocin
 Łoza – wieś w Bułgarii, obwód Gabrowo

Osoby o nazwisku Łoza 
 Halina Buyno-Łoza (1907–1991) – polska aktorka filmowa i teatralna, a także tancerka
 Mieczysław Łoza (1916–1982) – polski aktor filmowy i teatralny
 Stanisław Łoza (1573–1639) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy łucki
 Stanisław Łoza (1888–1956) – podpułkownik Wojska Polskiego, historyk sztuki, bibliograf, autor m.in. Słownika architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących

Zobacz też 
 Łozy